Fuji Xerox Co., Ltd. (富士ゼロックス 株式会社, Fuji Zerokkusu Kabushiki gaisha) é uma empresa japonesa de máquinas fotocopiadoras, trabalhando no ramo de gestão de documentos. A empresa surgiu de um joint venture entre a empresa japonesa de fotos Fuji Photo Film Co. e a companhia americana de maquinas fotocopiadoras Xerox, para desenvolver, produzir e vender máquinas fotocopiadoras, documentos e serviços relacionados na região da Ásia-Pacífico.

Empresas do Japão
Empresas fundadas em 1962
Empreendimentos conjuntos